Gumede ist ein afrikanischer Familienname. Bekannte Namensträger sind:
 Archie Gumede (1914–1998), südafrikanischer Politiker
 Elizabeth Komikie Gumede (1921–2016), südafrikanische Kämpferin gegen das Apartheidsregime 
 Josiah Tshangana Gumede (1867–1946), südafrikanischer Politiker
 Josiah Zion Gumede (1919–1989), Staatspräsident von Simbabwe-Rhodesien
 Natalie Gumede (* 1984), englische Schauspielerin
 Sipho Gumede (1952–2004), südafrikanischer Musiker